Алдома — топоним:
 Алдома (река) — река в Аяно-Майском районе Хабаровского края.
 Алдома (монтёрский пункт) — монтёрский пункт в Аяно-Майском районе Хабаровского края.